Rossell (moneda), moneda de billó emesa pels comtes de Rosselló 
 Toponímia:
 Rossell, municipi de la comarca del Baix Maestrat 
 Turó de Rossell, muntanya del terme municipal de Lloret de Mar
 Mas Rossell, diversos indrets
 Mas de Rossell (Senterada), masia del terme municipal de Senterada, Pallars Jussà 
 Colonia Rossell y Rius, centre poblat de l'Uruguai ubicat al sud del departament de Durazno
 Biografies:
 Alejo Rossell y Rius, empresari, activista i filantrop uruguaià
 Jeroni Rossell i Montfar (Barcelona, 1677 - ?), monjo jerònim i escriptor
 Josep Rosell i Casablancas, escriptor sabadellenc
 Josep Rossell i Ramonet, religiós català
 Marià Rossell, primer alcalde del Masnou
 Marina Rossell i Figueras, cantant catalana 
 Pere Rossell, cartògraf nat a Mallorca al segle XV
 Pere Màrtir Rossell i Vilar, veterinari i polític català
 Nicolau Rossell, frare dominicà mallorquí, inquisidor general i cardenal.

Vegeu també 
 Rosell